Академическое недостоинство () — общественная украинская антипремия. Вручается с 2016 года за дискредитацию научного сообщества Украины.

Победители определяются голосованием в популярных группах в социальной сети Фейсбук, которые пользуются доверием среди деятелей науки и образования, а также голосованием экспертов украинского движения «Диссергейт».

Идея создания антипремии возникла в 2016 году, когда за плагиат в диссертации не удалось привлечь к официальной ответственности Екатерину Кириленко — жену вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко. В результате известный учёный-физик Сергей Шарапов предложил выдавать своеобразную «чёрную метку» недобросовестным коллегам.

Номинанты и лауреаты премии 
Легенда:

 — лауреаты премии

2020 год

Плагиатор 2020/21

Фальсификатор 2020

Псевдоученый 2020

Токсичный ректор 2020/21

Мурзилка 2020

Спец(з)рада 2020/2021

Скандал 2020/21

Прихвостень 2020

2019 год

Плагиатор года

Фальсификатор года

Псевдоучёный года

Токсичный ректор года

Мурзилка года

Спец(з)рада года

Скандал года

Прихвостень года

2018 год

Плагиатор года

Псевдоучёный года

Токсичный ректор года

Прихвостень года

Мурзилка года

Скандал года

Спец(з)рада года

2017 год

Плагиатор года

Фальсификатор года

Псевдоучёный года

Токсичный ректор года

Прихвостень года ()

Мусорный журнал года

Скандал года

2016 год

Плагиатор года

Фальсификатор года

Псевдоучёный года

Токсичный ректор

Прихвостень года ()

См. также 

 Почётный академик ВРАЛ
 Шнобелевская премия

Примечания

Источники 
 Активисты раздали награды украинским «ученым» за сомнительный вклад в науку // Новое время, 13 декабря 2016
 Академічна негідність 2019: в Україні «нагородили» псевдонауковців // 24 канал — образование, 19 января 2019

Разоблачение псевдонауки